Mädchenhospital oder Mädchenspital steht für

 Mädchenhospital (Hannover), bis 1833 betriebene eigenständige Einrichtung in Hannover
 Clementine Mädchenhospital in Frankfurt am Main, siehe Clementine Kinderhospital Dr. Christ’sche Stiftung